Otis Brown ist der Name von
 Otis Brown, 1903 Mitgründer und 1914 erster Bürgermeister Irvings, siehe Irving (Texas)#Geschichte
 Otis Brown (Musiker) (* 1942), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Otis Brown III (* 1974), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Glenn Otis Brown, um 2002 Mitgründer der Creativ Commons, siehe Creative_Commons#Geschichte